

Patronymes 
 Yves Rangheard, (1933-), est un géologue français, professeur-chercheur à l'université de Besançon
 Pierre Rangheard (1910-1995), est un officier français de l'armée de terre, résistant, s'étant illustré à Lyon dans le réseau CDM (Camouflage du matériel) et oncle de Yves Rangheard.

Homonymie
Homonymie de patronyme